Weissner ou Weisner peut faire référence à :

Patronymes 
 Carl Weissner (1940-2012), écrivain allemand.
 Hilde Weissner (1909-1987), actrice allemande.
 Melanie Weisner (née en 1986), joueuse de poker professionnelle américaine.